Куданга:

 Куданга — река, приток Юга.
 Куданга — деревня в Никольском районе Вологодской области.